Kraussold bzw. Kraußold ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Kraußold (1836–1914), deutscher Jurist und Politiker
 Lorenz Kraußold (1803–1881), deutscher evangelischer Theologe
 Max Kraussold (1833–1901), deutscher Geistlicher und Politiker